Tere-chol (rusky Тере-холь) je název dvou jezer v Rusku a Mongolsku.

 Tere-chol (Jenisej) – jezero v Tuvinské republice v Rusku v povodí Jeniseje
 Tere-chol (Uvs núr) – jezero na hranici Tuvinské republiky a Mongolska v Uvsunurské kotlině